Хамидулла Балтуханович Баймишев (род. 1951) — советский и российский учёный, доктор биологических наук (2000), профессор (2001), академик Российской академии естественных наук.

Автор более 250 научных трудов, в том числе 5 учебных пособий и 5 монографий, а также ряда патентов на изобретение.

Биография 

Родился 7 апреля 1951 года в Сергиевском районе Куйбышевской области в многодетной казахской семье. Детство провёл в зерносовхозе «Серноводский». Отец умер, когда Хамидулле было десять лет.

После восьмилетки, в 1970 году, окончил Сергиевский зооветеринарный техникум по специальности «Ветеринарный фельдшер». После службы в Советской армии, в 1977 году окончил с отличием Куйбышевский сельскохозяйственный институт (ныне Самарский государственный аграрный университет) по специальности «Зоотехния». Продолжил обучение в аспирантуре Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина и в 1984 получил степень кандидата биологических наук, защитив диссертацию на тему «Влияние различной степени двигательной активности на морфологию вен пальцев тазовой конечности крупного рогатого скота в постнатальном онтогенезе». В 2000 году в Ставропольском государственном аграрном университете защитил докторскую диссертацию на тему «Морфофункциональный адаптогенез половых органов телок в зависимости от степени локомоции в постнатальном онтогенезе». В 2003 году получил второе высшее образование, с отличием окончив Оренбургский аграрный университет по специальности «Ветеринария».

В настоящее время Хамидулла Балтуханович Баймишев — заведующий кафедрой «Анатомия, акушерство и хирургия» Самарского государственного аграрного университета. Работает
на кафедре с 1977 года: ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрой.

Работает над усовершенствованием существующих и разработкой новых адаптивных технологий в животноводстве на основе экологизации и биологизации интенсивных процессов Самарской области. Ведет аспирантскую подготовку по специальностям «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных», «Ветеринарное акушерство и биотехнология репродукции животных»; под руководством профессора Хамидуллы Баймишева подготовлено 2 доктора наук и 22 кандидата наук.

В семье у Хамидуллы Балтухановича трое детей: дочь —  Елена доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; сын  —  Ринат доцент, кандидат технических наук; сын — Мурат , доцент,  доктор ветеринарных наук, продолжает дело отца, работая рядом с ним.

Заслуги 

 почётный работник Высшего профессионального образования РФ (2002),
 лауреат Губернской премии в области науки и техники (2003, 2022),
 Заслуженный деятель науки РФ (2008),
 награждён медалью Гиппократа Всемирной академии ветеринарии (2009),
 лауреат премии Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении медико-биологических проблем (2013),
 почётный работник Агропромышленного комплекса РФ (2014).
 Кавалер Ордена почёта (2017),

Примечания

Ссылки 
 Юбилей известного биолога 

Выпускники Самарского аграрного университета
Выпускники Оренбургского аграрного университета
Доктора биологических наук
Члены РАЕН